Die Abkürzung XAM steht für:

 Extensible Access Method, ein Standard für die Content-Addressed Storage

Xam steht für:

 den ISO 639-3-Code für , eine im südlichen Afrika gesprochene Khoisan-Sprache
 ein Ananym von Max

XAM